Беруньско-Лендзинский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Силезское воеводство. Центр повята — город Берунь. Занимает площадь 156,68 км², что делает его наименьшим по площади поветом в стране. Население — 58 959 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление 
 города: Берунь, Имелин, Лендзины
 городские гмины: Берунь, Имелин, Лендзины
 сельские гмины: Гмина Бойшовы, Гмина Хелм-Слёнски

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Силезского воеводства